Anisocerasites weidmanni är en ringmaskart som beskrevs av du Chêne in du Chêne 1974. Anisocerasites weidmanni ingår i släktet Anisocerasites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
weidmanni